Skrót FNE może oznaczać:
 Fane Airport
 Finance New Europe
 FNE, kod IATA dla Fane Airport w Papui-Nowej Gwinei